Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženski slalom, tekma je potekala 26. februarja 2010.

Rezultati 

Slalom ženske